Ročník 2008 CONCACAF Champions' Cup byl 43. ročníkem klubové soutěže pro nejlepší severoamerické fotbalové týmy. Vítězem se stal tým CF Pachuca, který tak postoupil na Mistrovství světa ve fotbale klubů 2008.

Tento ročník byl také posledním pod tímto názvem a formátem. Od sezony 2008-09 ho nahradila Liga mistrů CONCACAF.

Účastníci

Severoamerická zóna 
 CF Pachuca – vítěz 2007 Clausury 
 CF Atlante – vítěz 2007 Apertury 
 Houston Dynamo – vítěz MLS Cupu 2007 
 DC United – vítěz MLS 2007

Středoamerická zóna 
 CD Motagua – vítěz Interclubes UNCAF 2007 
 Deportivo Saprissa – 2. místo v Interclubes UNCAF 2007 
 CSD Municipal – 3. místo v Interclubes UNCAF 2007

Karibská zóna 
 Harbour View – vítěz CFU Club Championship 2007

Výsledky 

Liga mistrů CONCACAF
Fotbal v roce 2008